Rudnicki ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Rudnicki (1909–1990), polnischer Schriftsteller
 Dariusz Rudnicki (* 1981), polnischer Radrennfahrer
 Janusz Rudnicki (* 1956), polnischer Autor
 John W. Rudnicki (* 1951), US-amerikanischer Ingenieurwissenschaftler
 Léon Rudnicki (1873–1958), französischer Maler, Illustrator und Dekorateur 
 Lucjan Rudnicki (1882–1968), polnischer Schriftsteller und Politiker
 Marian Teofil Rudnicki (1888–1944), polnischer Dirigent und Komponist
 Simon Rudnicki (1552–1621), Bischof von Ermland

Siehe auch:
 Rudnitzki
 Rudnytsky
 Rudnytzky
 Rudnyzkyj
 Rudnyzka